Horváth Dezső (1884–1968) zongoraművész, zeneszerző
 Horváth Dezső gyógyszerész (-1923 Arany Sas Gyógyszertár, 1923- Petőfi Gyógyszertár, 1962-1970 PTE Gyógyszertár, 1970- Országos Munkaegészségügyi Intézet toxikológiai osztály)
 Horváth Dezső (1919) humorista
 Horváth Dezső (1936–2022) újságíró, író
 Horváth Dezső (1946) fizikus
 Horváth Dezső (1970–2016) labdarúgó, kapus (FTC, DVSC, Kispest)